Il doppio del torneo di tennis Mercedes Cup 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Glenn Layendecker e Byron Talbot che hanno battuto in finale Marc Rosset e Javier Sánchez 4-6, 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Tom Nijssen /  Cyril Suk (quarti di finale)
 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (quarti di finale)
 Marc Rosset /  Javier Sánchez (finale)
 Wayne Ferreira /  Piet Norval (quarti di finale)

 David Adams /  Andrej Ol'chovskij (semifinali)
 Libor Pimek /  Danie Visser (secondo turno)
 Boris Becker /  Michael Stich (secondo turno)
 Omar Camporese /  Karel Nováček (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Mercedes Cup 1992